Karl Heymann ist der Name folgender Personen:
* Karl Heymann (Psychologe) (1901–1975), deutscher Psychologe und Anthroposoph
 Karl Gottlob Heymann (1825–1905), deutscher konservativer Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Karl-Heinz Heymann (* 1948), deutscher ehemaliger Filmregisseur und Drehbuchautor 

Siehe auch:
 Carl Heymann